Нахичеванский — азербайджанская фамилия, которую носили представители рода ханов Нахичевани.

Известные носители:
 Нахичеванский, Эхсан Хан (1789—1846) — правитель Нахичеванского ханства, генерал-майор Российской императорской армии.
 Нахичеванский, Исмаил Хан Эхсан Хан оглы (1819—1909) — российский военачальник, генерал от кавалерии.
 
 Нахичеванский, Эхсан Хан Келбали Хан оглы (1855—1894) — военный деятель России.
 Нахичеванский, Гусейн Хан (1863—предположительно 1919) — русский военачальник, генерал от кавалерии, генерал-адъютант.
 Нахичеванский, Джафаркули Хан Келбали Хан оглы (1859—1929) — лидер Аракской республики.
 Нахичеванский, Джамшид Джафаркули оглы (1895—1938) — советский военачальник, комбриг.

 Нахичеванский, Аманулла Хан
 Нахичеванский, Бахрам Хан Аманулла Хан оглы
 Нахичеванский, Акбар Хан Аманулла Хан оглы — председатель Нахичеванской городской думы.
 Нахичеванский, Хакан Хан Аманулла Хан оглы

См.также 
 Кенгерли, Келбали Хан — правитель Нахичеванского ханства, отец Эхсан Хана Нахичеванского.
 Кенгерлинский район

Азербайджанская аристократия